Bessala ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Bessala (1941–2010), kamerunischer Boxer
 Luc Bessala (* 1985), kamerunischer Fußballspieler